Marovato (Alaotra-Mangoro)
Marovato (Androy), plaats en gemeente in de regio Androy in Madagaskar
Marovato (Diana), plaats en gemeente in de regio Diana in Madagaskar
Marovato (Sava), plaats en gemeente in de regio Sava in Madagaskar
Marovato (Sofia), plaats en gemeente in de regio Sofia in Madagaskar
Marovato Befeno, plaats en gemeente in de regio Androy in Madagaskar
Belaoka Marovato, plaats en gemeente in de regio Sava in Madagaskar